Carlos Cisterna Parra (Purén, 27 de agosto de 1982) es un periodista chileno.

Programas

Referencias 

Nacidos en Purén
Periodistas de Chile
Blogueros de Chile
Alumnado de la Universidad de La Frontera